Motwani ist der Familienname folgender Personen:
 Hansika Motwani (* 1991), indische Schauspielerin
 Paul Motwani (* 1962), schottischer Schachgroßmeister
 Rajeev Motwani (1962–2009), US-amerikanischer Informatiker